Bharatpur (Nepal), een stad in het centrum van Nepal, en tevens de hoofdstad van het district Chitwan
 Bharatpur (Rajasthan), hoofdplaats van het gelijknamige district
 Bharatpur (district), een district van de Indiase staat Rajasthan